Гайнутдинов — татарская фамилия.

Известные носители 
 Гайнутдинов, Вячеслав Карибулович (1947—1980) — Герой Советского Союза.
 Гайнутдинов, Дамир Хатмулаевич (1976—2016) — российский хоккеист, обладатель Кубка России и Суперкубка Европы.
 Гайнутдинов, Ильгизар Идрисович (род. 1954) — советский футболист.
 Гайнутдинов, Исмагил Галеевич (1908—1977) — советский архитектор, общественный деятель.
 Гайнутдинов, Махметин Галентинович (1921—1993) — Герой Советского Союза.
 Гайнутдинов, Олег Инсафович (род. 1949) — советский учёный, изобретатель.
 Гайнутдинов, Равиль Исмагилович (род. 1959) — шейх, председатель Совета муфтиев России.